Кубок Профессиональной футбольной лиги Узбекистана 2012 — футбольный турнир среди профессиональных клубов. В турнире участвовали 14 клубов. Проводился по групповой системе и по системе с выбыванием.

Групповой этап

Группа А 
 Все игры проводились в городе Ташкент.

Группа B 
 Все игры проводились в городе Ташкент.

Группа С 
 Все игры проводились в городе Янгиер.

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Финишировал групповой раунд Кубка ПФЛ
 «Алмалык» и «Согдиана» - в финале Кубка ПФЛ
 Кубок ПФЛ вновь у «Согдианы»

Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу
Февраль 2012 года
2012 год в Узбекистане